Чемпионат Дании по шахматам 1948 года проходил в Орхусе. Йенс Эневолльсен стал в четвёртый раз чемпионом страны.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1948

Чемпионаты Дании по шахматам
1948 год в шахматах
Спорт в Дании в 1948 году
Спортивные соревнования в Орхусе